Achar steht für:
 Achar (Marskrater)
 Achar (Russland), Dorf in der Republik Dagestan (Russland)
 Achar (Uruguay), Dorf in Uruguay
 Indisches Pickle (auf Hindustani)